Gajac peut désigner :

 Gajac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novalja, comitat de Lika-Senj
 Gajac, une ancienne commune française du département de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Sébazac-Concourès
 Gajac, une commune française du département de la Gironde

Voir aussi 

 Gageac-et-Rouillac, une commune française du département de la Dordogne
 Le musée de Gajac, situé à Villeneuve-sur-Lot

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France